Gonda może dotyczyć:
 Gonda – miasto w północnych Indiach w zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Aligarh)
 Gonda – miasto w północnych Indiach w środkowo-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Gonda)
 Gonda – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh